Days Before Rodeo — второй микстейп американского рэпера Трэвиса Скотта, вышедший 18 августа 2014 года на Sony Music Entertainment. Название микстейпа означает, что он служит приквелом к следующей работе артиста - альбому Rodeo. Включает в себя гостевые куплеты таких исполнителей как: Young Thug, Big Sean, The 1975, Rich Homie Quan, Migos, T.I. и Pewee Longway.

История создания и продвижение
В августе 2014, Скотт анонсировал в своём Твиттере, что в течение месяца выпустит 10 новых песен. В тот же день, он также опубликовал название своего нового проекта - Days Before Rodeo. 17 августа 2014 года Скотт выпустил трек-лист и обложку для этого микстейпа.

Первой песней, выпущенной за несколько дней до Родео, была «Don't Play» с участием американского рэпера Big Sean и английской поп-группы The 1975. Песня была спродюсирована самим Скоттом вместе с Vinylz и Алленом Риттером. При создании бита были использованы семплы из композиций «M.O.N.E.Y.» The 1975 и «If There’s Hell Below» Кёртиса Мейфилда. Джастин Дэвис из Complex прокомментировал, что Скотт и Шон «демонстрируют отличную совместную химию в треке», продолжая свою «полосу совместных песен». Видеоклип на песню в тематике вестерна был выпущен 18 августа 2014 года.

Вторым синглом, выпущенным 18 августа 2014, стала композиция «Mamacita» при участии реперов из Атланты Rich Homie Quan и Young Thug. Продюсированием трека занимались Metro Boomin, DJ Dahi и сам Скотт. При создании композиции был использован семпл песни Бобби Блэнда «(If Loving You Is Wrong) I Don’t Want to Be Right». Видеоклип на сингл вышел 2 декабря 2014, в съёмках приняли Rich Homie Quan и Young Thug.

В качестве основы для обложки была использована фотография с выступления Трэвиса Скотта на Appelsap Music Festival в Амстердаме в 2014 году.

Выпуск и реакция

Days Before Rodeo был выпущен 18 августа 2014 года. На следующий день в своём Твиттере Скотт назвал его «бесплатным альбомом». В настоящий момент Days Before Rodeo, как и дебютный микстейп артиста Owl Pharaoh не размещён на сервисах потокового воспроизведения музыки.

Микстейп был встречен критиками преимущественно положительно. Эрик Дип из журнала XXL дал следующий комментарий: «альбом отражает эклектичный продюсерский стиль хьюстонского рэпера, а также его горделивый рэп, схожий со стилями его наставников Канье Уэстом и T.I..» Он также называет микстейп «отличным новым материалом, которого нам не хватало с момента дебютного Owl Pharaoh.»

Интернет-критик Энтони Фантано раскритиковал Days Before Rodeo, назвав его «дорогостоящей, приправленной трэпом, автотюновой глупостью.» Наибольшее разочарование Фантано вызвал низкий уровень текстов композиций, из-за которого, по его словам, даже приглашённые артисты предстают в лучшем свете.

Джейкоб Рой из Thefourohfive суммировал критические реакции на этот проект: «В то время как некоторые могут чувствовать, что он выбирает стиль вместо содержания, все искажения и эдлибы играют определённую цель и роль. Days Before Rodeo докажет, что Трэвис делает всё не просто так. При прослушивании альбома каждая песня играет свою роль, и в целом это создаёт невероятно увлекательный опыт. Хотя его лирические способности могут быть поставлены под сомнение, на самом деле это не приходит вам в голову, когда вы в восторге от произведения, которое он написал для вас. У него есть миссия, и он будет придерживаться её. Не будет преувеличением сказать, что Трэвис Скотт может встать в авангарде нового поколения хип-хопа, которое смотрит более масштабно.»

Список композиций

Примечания
  означает сопродюсера.
 «Quintana Pt. 2» включает в себя неуказанный в титрах вокал T.I..
 «Grey» включает в себя бэк-вокал от Джеймса Фаунтлероя.

Семплы
 «Days Before Rodeo: The Prayer» содержит семпл  композиции Philip Glass «Music Box (Opening Theme)».
 «Don't Play» содержит интерполяцию песни «M.O.N.E.Y.», написанной и исполненной The 1975.
 «Mamacita» включает в себя семпл композиции «(If Loving You Is Wrong) I Don't Want to Be Right Бобби Блэнда.
 «Sloppy Toppy» содержит семпл песни «Spend the Night With Me» американской соул-певицы Эдны Райт.
 «Backyard» содержи семпл песни «Distant Lover (Live at Oakland Coliseum, CA, 1974 Марвиня Гэя.

Примечания

Альбомы США
Альбомы на английском языке
Ритм-энд-блюз-альбомы
Альбомы, спродюсированные Канье Уэстом
Альбомы Epic Records
Альбомы Sony Music Entertainment
Альбомы Grand Hustle Records
Дебютные альбомы 2013 года
Альбомы Трэвиса Скотта
Альбомы, спродюсированные Metro Boomin
Альбомы, спродюсированные WondaGurl
Альбомы, спродюсированные Southside